Мюроль (), Гран Мюроль () — французский сыр из коровьего молока оригинальной формы в виде круга с отверстием в центре.

История 
Сыр известен с начала XX века. По легенде, он сорт возник, когда кюре городка Мюроль в Оверни решил проделать отверстия в сырах сорта Сен-Нектер, чтобы ускорить их созревание. Затем кюре продал свою идею некоему Жаку Бериу (), который наладил более широкое производство мюроля и чьё имя до сих пор иногда входит в название сыра ().

Изготовление 
Мюроль изготавливается из пастеризованного молока путём прессования сгустка без нагревания. Производится круглый год. Сыры вызревают во влажном погребе в течение месяца, корочка периодически обмывается. Головка сыра имеет диаметр 15 см, толщину 3,5 см и отверстие диаметром около 4 см.

Часть сыра, которую извлекают при формировании отверстия, также используется. Цилиндрик диаметром 4 см, высотой 3,5 см и весом 50 граммов покрывают красным парафином и продают под названием мюроле (), то есть «маленький мюроль».

Характеристики 

Зрелый сыр имеет плотное, упругое сырное тесто жёлтого цвета. Корочка оранжевого цвета с заметными следами ткани, в которую сырные головки заворачивают при созревании. Сыр отличается мягким запахом и вкусом.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Французские сыры
Сыры из коровьего молока